«Днепргидроэнерго» () — украинская гидроэнергетическая компания, существовавшая в период с 1994 по 2004 годы. Штаб-квартира компании была расположена в городе Вышгород.

История 
В декабре 1994 года на базе гидроэлектростанций Днепровского каскада указом Министерства энергетики Украины было создано Государственное предприятие (ГП) «Днепргидроэнерго», которое в 1995 году реорганизовали в Государственную акционерную гидроэнергогенерирующую компанию (ГАГК) «Днепргидроэнерго». 

В 2004 году произошло слияние государственных акционерных компаний «Днепргидроэнерго» и «Днестргидроэнерго» в Открытое акционерное общество «Укргидроэнерго», существующее в настоящее время.

Деятельность 
ГАГК «Днепргидроэнерго» включала электростанции, образующие Днепровский энергокаскад: 
 Киевская ГЭС, 
 Каневская ГЭС, 
 Кременчугская ГЭС, 
 Среднеднепровская ГЭС, 
 ДнепроГЭС (Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2), 
 Каховская ГЭС, 
а также: 
 Киевскую ГАЭС.

Суммарная установленная мощность гидроэлектростанций компании составляла 3906,9 МВт. Производство электроэнергии в среднем за год составляло 9,8 млрд кВт•час.

В компании работало 1850 человек, из них 570 — инженерно-технические сотрудники.

См. также 
 Днепрэнерго

Примечания

Ссылки 
 Тендер на реконструкцию Каховской ГЭС
 Історична довідка заснування ВАТ «Укргідроенерго» 

Компании Украины